Карпачёв — русская фамилия; имеет женскую форму Карпачёва. Известные носители:

 Карпачёв, Александр (род. 1967) — российский шахматист, гроссмейстер (1997).
 Карпачёв, Александр Васильевич (род. 1959) — советский и российский предприниматель.
 Карпачёв, Василий Тимофеевич (1919—1945) — Герой Советского Союза (1945).
 Карпачёв, Владимир Иванович (1853—1923) — белёвский уездный предводитель дворянства, член Государственного совета.
 Карпачёв, Дмитрий Вильямович (род. 1978) — украинский психолог и один из ведущих канала СТБ.
 Карпачёв, Михаил Дмитриевич (1943) — российский историк, доктор исторических наук, профессор.

См. также